Mecapaca (gemeente), een Boliviaanse gemeente
Mecapaca (plaats), een plaats in deze gemeente